San Jose Classic 2019, właśc. Mubadala Silicon Valley Classic 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2019 z cyklu San Jose Classic zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 29 lipca–4 sierpnia 2019 roku w San Jose na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 876 183 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

US Open Series 2019
2019
2019 w Kalifornii